Хуан Мануел има више значења:

 Хуан Мануел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хуан Мануел (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хуан Мануел (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику